SIJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Siglufjordur (Islanda)